Henri Kontinen e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo ma solo Édouard Roger-Vasselin ha deciso di difendere il titolo in coppia con Jonathan Erlich ed è stato eliminato in semifinale.

In finale Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut hanno sconfitto Lloyd Glasspool e Harri Heliövaara con il punteggio di 4-6, 7-6(7-3), [12-10].

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campioni)
  Matwé Middelkoop /  Philipp Oswald (primo turno)

  Jonathan Erlich /  Édouard Roger-Vasselin (semifinale)  
  Oleksandr Nedovjesov /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

Wildcard 

  Sascha Gueymard Wayenburg /  Luca Van Assche (quarti di finale)

  Robin Bertrand /  Antoine Hoang (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2022